Manhumirim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Manhumirim (ort), Minas Gerais, 
 Manhumirim (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar